Afghaans voetbalelftal (mannen)
 Afghaans voetbalelftal (vrouwen)